Een verkeersweg:
 N705 (Frankrijk)
 N705 (Nederland), zie Provinciale weg 705

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing